L'édition 2020 du tournoi de tennis de Córdoba se déroule du 3 au , sur terre battue. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Roberto Carballés Baena, de l'Argentin Francisco Cerúndolo, du Chilien Nicolás Jarry et du Norvégien Casper Ruud, ils sont respectivement remplacés par Federico Gaio, Filip Horanský, Federico Coria et Attila Balázs.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Córdoba
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cordoba
Sport en Argentine en 2020
Tennis en février 2020